Case Vecchie ima više značenja:
 Case Vecchie, Asti
 Case Vecchie, Forlì-Cesena
 Case Vecchie, Parma
 Case Vecchie, Perugia
 Case Vecchie, Piacenza
 Case Vecchie, Terni